Die Abkürzung DHT kann stehen für:
 DHT (Band), belgische Band
 Dihydrotestosteron, ein Steroidhormon
 Distributed Hash Table, verteilte Hashtabelle, eine Datenstruktur in der Informatik
 Dehnberger Hof Theater, ein Theater in Mittelfranken
 Discrete Hartley-Transformation
 Define Huffman Table, Sektionen im JPEG-Kode eines Bildes.
 Deutscher Historikertag

DHT